Hợp Đức (Bắc Giang), xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Hợp Đức (Hải Dương), xã in district Thanh Hà, provincie Hải Dương, Vietnam.
 Hợp Đức (Hải Phòng), phường in district Đồ Sơn, provincie Hải Phòng, Vietnam.